GCS steht als Abkürzung für:

 Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, eine Publikationsreihe
 Gauss Centre for Supercomputing, den Zusammenschluss der drei nationalen Höchstleistungsrechenzentren in Stuttgart, Garching und Jülich
 GCS Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Geek of Computer Science, siehe auch Geek Code
 German Church School, deutsche Bildungseinrichtung in Äthiopien
 Glasgow Coma Scale, eine Skala zur Abschätzung einer Bewusstseinsstörung
 GNU Coding Standards
 Ground control station, siehe Bodenkontrollstation
 γ-Glutamatcysteinligase, das erste Enzym der Glutathion-Synthese
 Google Cloud Storage, ein REST-Filehosting-Webservice zum Speichern und Abrufen von Daten auf der Google Cloud Platform

GC-S steht für:

 Chrysler GC-S, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1971

GCS